Robinia (geslacht), geslacht uit de vlinderbloemenfamilie
 Robinia (soort) (Robinia pseudoacacia), de meest aangeplante soort uit het geslacht
 Robinia (houtsoort), een houtsoort afkomstig van de Robinia